Soskin ist der Familienname folgender Personen:

 Lew Alexandrowitsch Soskin (* 1934), russischer Architekt
 Mark Soskin (* 1953), amerikanischer Pianist und Keyboarder des Modern Jazz und Musikpädagoge
 Selig Eugen Soskin (1873–1959), russisch-jüdischer Agrarwissenschaftler und revisionistischer zionistischer Politiker